Командное чемпионство мира (WWE) существовало до 16 августа 2010 года. В 2002 году, после того, как WWE купило WCW и ECW был создан титул командных чемпионов WWE. Титул командных чемпионов WWE был эксклюзивным для шоу SmackDown!, а титул командных чемпионов мира для Raw. В 2009 году Карлито и Примо со SmackDown! объединили титулы командных чемпионов WWE и командных чемпионов мира, и титул стал называться «Объединённое командное чемпионство WWE». В августе 2010, Дэвиду Харту Смиту и Тайсону Кидду был вручён новый дизайн поясов и титул вновь стал назваться «Командное чемпионство WWE». Новыми титулами их наградил Брет Харт.

3 июня 1971 первыми командными чемпионами мира стали Люк Грэм и Тарзан Тайлер. Команда «Братья Дадли» (Бубба Рэй и Ди-Вон) были командными чемпионами мира больше всех — восемь раз. Эдж был чемпионом больше всех — 12 раз. Последними чемпионами стали «Династия Хартов».

История

Названия

Чемпионы

По командному кол-ву дней владения тутлом (минимум 100 дней)

По индивидуальному кол-ву дней владения титулом (минимум 250 дней)

См. также 
 Список Командных чемпионов WWE
 Официальная история мирового командного чемпионства

Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WWE